Als Articulata bezeichnet man in der Biologie 

 eine Gruppe wirbelloser Tiere, die im inneren wie im äußeren Aufbau eine Segmentierung des Körperrumpfes aufweisen, siehe Gliedertiere
 eine Gruppe schlosstragender Armfüßer, siehe Articulata (Armfüßer)
 eine Unterklasse der Seelilien und Haarsterne, zu der die heute existierenden Haarsterne zählen, siehe Articulata (Stachelhäuter)

Articulata ist auch der Name 
 der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie (Heuschreckenkunde)